Aker – divinità dell'antico Egitto
Aker ASA – azienda norvegese
Aker – ex municipalità norvegese nella contea di Akershus nei pressi di Oslo
Aker Stadion – stadio di Molde
Aker Yards ASA – azienda sudcoreana
Tim Aker – politico britannico